Niemcy:
 Köln-Ehrenfeld – dzielnica Kolonii
 Köln-Ehrenfeld – okręg administracyjny Kolonii
 Köln-Ehrenfeld – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Ehrenfeld